Beheiry ist der Familienname folgender Personen:

 Maher el-Beheiry (* 1943), ägyptischer Vorsitzender des Obersten Verfassungsgerichts
 Mamoun Beheiry (1925–2002), sudanesischer Wirtschaftswissenschaftler, erster Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfEB) und mehrmals Minister für Finanzen seines Heimatlandes